Het Huis Romanov
 Het schapenras, zie Romanov (schaap)
 Romanov (zigeunerfamilie)
 Romanov (automerk)